Avenida del Libertador General San Martín puede referirse a:
 Avenida del Libertador, vía de comunicación en los partidos de San Fernando,San Isidro,Vicente Lopez y CABA, Argentina;
 Avenida San Martín, vía de comunicación en el partido de General San Martín, Argentina.
 Avenida San Martín, vía de comunicación en Montevideo, Uruguay.